Plasencia puede referirse a:
 Plasencia, localidad española de la provincia de Cáceres.
 Piacenza, antiguamente llamada Plasencia, la capital de la provincia homónima en la región de Emilia-Romaña, Italia.
 Plasencia de Jalón, localidad española de la provincia de Zaragoza.
 Plasencia del Monte, localidad española de la provincia de Huesca.
 el Llano de Plasencia, una zona llana que hay entre los cursos bajos del Jalón y del Huecha, en la provincia de Zaragoza, España.

Otros términos relacionados 
 Placencia
 Placentia
 Plaisance
 Plaisir (desambiguación)
 Prazeres